Liška může být:

 Líška (Velká Fatra) (1445 m) – hora ve Velké Fatře

příjmení osob
viz Líška (příjmení)
 Igor Líška (* 1965) – slovenský diplomat, velvyslanec v Keni
 Jozef Líška (* 1938) – slovenský politik (SNS), poslanec NR SR (2006–2010)
 Karol Líška (1910–1987) – slovenský zubní lékař, horolezec a lyžař

Reference